João Mário ist der Name folgender Personen:
 João Mário (Fußballspieler, Januar 1993) (João Mário Naval da Costa Eduardo; * 1993), portugiesischer Fußballspieler
 João Mário (Fußballspieler, Oktober 1993) (João Mário Nunes Fernandes; * 1993), guinea-bissauischer Fußballspieler 
 João Mário (Fußballspieler, 2000) (João Mário Neto Lopes; * 2000), portugiesischer Fußballspieler